Роберт Майкл «Бобби» Мойнахан-младший (; род. 31 января 1977) — американский актёр и комик. С 2008 по 2017 год — член актёрской группы Saturday Night Live.

Биография 
Родился в Истчестере 3 сентября 1977 года в семье Роберта Мойнахана-старшего и его супруги Джули. Проходил обучение в Истчестерской средней школе и Университете Коннектикута.

Выступал в составе комедийной группы Деррика (), имевшею огромную популярность на YouTube

Мойнахан присоединился к актерскому составу Saturday Night Live канала NBC в течение 34 сезона шоу 13 сентября 2008 года и покинул его после девяти сезонов 20 мая 2017 года.

В настоящее время Мойнахан озвучивает утёнка Дилли в мультсериале 2017 года «Утиные истории».

Личная жизнь 
В августе 2016 года Мойнахан женился на своей давней подруге и бродвейской актрисе Бринн О’Мэлли. Чуть позднее он объявил на своей страничке в Twitter, что ждут ребёнка. Их дочь родилась в июле 2017 года.

Известен как фанат комиксов. Именно благодаря Мойнахану известные американские комиксисты Дэйв Джонсон, Джей Скотт Кэмпбелл и Аманда Коннер стали участниками Saturday Night Live.

Избранная фильмография

Награды и номинации 
 2014 — фестиваль независимого кино в Нейпервилле: номинация в категории «Лучшая мужская роль» в фильме «Хлеб и масло»

Примечания

Ссылки 
 Review of Moynihan’s performance with trio Buffoons, from JesterJournal.com, April 13, 2007

Комики США
Сценаристы телевидения США
Выпускники Истчестерской средней школы
Выпускники Коннектикутского университета
Киноактёры США